Lentini kan syfta på:

 Francesco Lentini (1889–1966), en man som föddes med tre ben
 Lentini, en kommun i Provincia di Siracusa på Sicilien, 
 Fosso di Lentini, ett vattendrag på Sicilien,